Le mot Muskogee peut désigner :
 Le peuple amérindien Muskogee qui vivait à l'origine au sud-est des États-Unis, également connu sous le nom de Creek.
 Muskogee, une ville d'Oklahoma
 Le comté de Muskogee en Oklahoma
 L'État de Muskogee qui exista de 1799 à 1832.